Entrevista Record foi um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pela Record News. O programa reunia os grandes nomes do jornalismo da Rede Record, que também faziam parte da programação da Record News. De segunda à sexta, cinco apresentadores debatiam os principais temas do Brasil e do mundo, cada apresentador com um tema diferente.

Apresentadores
Paulo Henrique Amorim (Atualidade)
Lorena Calábria (Música)
Adriana Araújo (Brasil em Discussão)
Maria Cândida (Música)
Arnaldo Duran (Cultura)
Celso Freitas (Bastidores da Notícia)
Marco Camargo (Música)
Rodrigo Vianna (Mundo)

Programas da Record News
Programas de entrevistas do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2012